E43 oder E 43 steht für:
 Europastraße 43, eine Fernstraße von Schweinfurt in Bayern nach Bellinzona in der Schweiz
 HMS E43, ein britisches U-Boot
 Mangelernährung, nach dem ICD-10-Code
 Einheitsbauform 43, eine im Zweiten Weltkrieg in Deutschland entwickelte Bauform von elektromechanischen Stellwerken
 ehemaliges Künstlerhaus E43 in der Edinburger Straße 43 in Berlin-Wedding

E43